Edward Knatchbull ist der Name folgender Personen:

* Edward Knatchbull, 4. Baronet († 1730), britischer Adliger und Politiker
 Edward Knatchbull, 7. Baronet (1704–1789), britischer Adliger
 Edward Knatchbull, 8. Baronet (1760–1819), britischer Adliger und Politiker
 Edward Knatchbull, 9. Baronet (1781–1849), britischer Adliger und Politiker
 Edward Knatchbull, 11. Baronet (1838–1871), britischer Adliger